Geografie van Italië

 Altavilla Irpina, gemeente in Avellino (Campanië)
 Altavilla Milicia, gemeente in Sicilië
 Altavilla Monferrato, gemeente in Piëmont
 Altavilla Silentina, gemeente in Salerno (Campanië)
 Altavilla Vicentina, gemeente in Veneto

Geografie van Zwitserland
 Altavilla FR, dorp in de gemeente Murten